Chris Smith kan syfta på:
 Chris Smith (amerikansk politiker), född 1953, kongressledamot 1981-.
 Chris Smith (brittisk politiker), född 1951, Storbritanniens kulturminister 1997-2001.
 Chris Smith (musiker), född 1979, "Daddy Mac", rapmusiker känd från duon Kris Kross.
 Chris Smith (filmskapare), född 1970, amerikansk filmskapare som bland annat gjort American Movie